Bludgeon  es un personaje ficticio de la serie Transformers.

Transformers: Generación 1 
Bludgeon es un Pretender, un Transformer que posee una armadura orgánica que le permite disfrazarse de humano (o, en su caso específico, en un esqueleto samurái). Bludgeon es el principal maestro del arte marcial Cybertroniana llamada Metallikato. Aunque Bludgeon no vacila al matar a sangre fría, posee cierto código de honor basado en las enseñanzas del Metallikato. Su armadura puede segregar ácido y lanzar electricidad por el casco.

Historia en el comic 
El regreso de Bumblebee, Grimlock y Jazz a Cybertron era una luz de esperanza para las tropas Autobot en el planeta, y eso no era nada bueno para los Decepticons. Thunderwing, el Decepticon a cargo de Cybertron, envió a la Escuadra del Caos, formada entonces por Bludgeon, Octopunch y Stranglehold, a eliminar a los tres héroes Autobot. Cuando Bludgeon y los suyos llegaron, los Autobots estaban a punto de teletransportarse a la Tierra. La intervención Decepticon provocó que terminaran en el centro de Cybertron, donde descansaba el creador de todos los Transformers, Primus. Un disparo de Octopunch rebotó en la espalda de Grimlock y despertó a Primus, lo que causó que lo detectara su opuesto, Unicron. Bludgeon, Octopunch y Stranglehold llegaron a la Tierra y le advirtieron la situación al líder Decepticon de aquel entonces, Scorponok. Cuando Primus teletransportó a todos los Transformers a Cybertron, los Autobots y Decepticons tuvieron que trabajar codo a codo contra las huestes de Unicron, así que Bludgeon le tuvo que salvar la vida al mismísimo Optimus Prime. Cuando Unicron llegó en persona, varios Transformers murieron, entre ellos Scorponok, y Bludgeon lo sucedió en el mando. Aunque al principio Bludgeon fingió una alianza con los Autobots, pronto se fue a invadir el planeta Klo. Los Autobots fueron a detenerle, pero las tropas de Bludgeon empezaron a masacrarlos, hasta la oportuna llegada de Optimus Prime con el Último Autobot, un ser legendario que revivió a los Autobots caídos en esa batalla. Derrotado, Bludgeon ordenó la retirada a los Decepticons.

Transformers Classics 
En el comic del Official Transformers Collectors' Club, basado en Transformers Classics, Bludgeon sigue siendo el líder de los Decepticons, mientras Megatron tiene un pequeño grupo que desea derrocarlo para retomar el mando. A pesar de su supuesta importancia en la trama, Bludgeon no aparece en persona, probablemente porque no ha aparecido una figura de Bludgeon en la colección Classics.

Transformers Generación 2 
Bludgeon ataca la Tierra, pero es emboscado por Megatron, que posee un nuevo cuerpo (construido por Cobra, los villanos de G.I. Joe, a cambio de tecnología Cybertroniana). Megatron destruye la armadura Pretender de Bludgeon y luego lo hace explotar con un solo disparo.

Transformers: Revenge of the Fallen 
El Bludgeon de esta continuidad (un Decepticon artista marcial igual que el original) no aparece en la película, sino como parte del pack de figuras "maestros de Metallikato" enfrentando al Autobot Whirl. Este Bludgeon es una versión recoloreada de Wreckage. Recientemente se anunció una nueva figura de Bludgeon, cuya apariencia está basada en el caparazón Pretender del original. La biografía en el blíster de la figura revela que se trata del mismo personaje del pack, que perdió su pelea contra Whirl y consiguió un nuevo cuerpo para mejorar sus habilidades.

Personajes de Transformers
Decepticons
Samurái ficticios
Esqueletos en la ficción
Personajes de cómics que usan magia